Salmán bin Abdulaziz (en árabe: سلمان بن عبد العزیز آل سعود Salmān ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd; Riad, 31 de diciembre de 1935) es el actual rey de Arabia Saudita, guardián de los Santos Lugares y jefe de la Casa de Saúd desde el 23 de enero de 2015, tras el fallecimiento de su medio hermano, Abdalá bin Abdulaziz.

Sirvió como asistente al gobernador de la provincia de Riad por 48 años, desde 1963 hasta 2011. Se lo nombró ministro de Defensa en 2011 y en 2012 fue nombrado príncipe heredero después de la muerte de otro hermano suyo, Nayef bin Abdelaziz. Entre los eventos más destacados de su reino han sido la guerra civil de Yemen de 2015, la estampida de La Meca de 2015 en la peregrinación del Hach y la ejecución de Nimr Baqr al-Nimr y 46 otros oponentes del gobierno el 2 de enero de 2016. Por consecuencia de su posible enfermedad del alzheimer, se ha descrito a su hijo Mohamed bin Salmán, actual ministro de Defensa, como el poder detrás del trono de su padre.

Orígenes, formación política y ascenso real 
Hermano del rey Fahd, fallecido en 2005, y hermano por parte de padre del rey Abdalá, fallecido en 2015, Salmán recibió una educación religiosa impartida por los más cualificados ulemas del reino. Nacido en Riad, se convirtió en príncipe heredero del reino en junio de 2012 y durante este tiempo ocupó los cargos de viceprimer ministro y ministro de defensa. Fue alcalde de Riad entre 1954 y 1960 y más tarde, ya como emir de su ciudad dirigió diferentes comisiones y organizaciones entre las que se incluyen el Alto Comité para el Desarrollo de la Ciudad entre 1963 y 2011. La experiencia que tiene Salmán de dirigir Riad también incluía mantener dentro del orden a muchos de los numerosos miembros de la Casa de Saúd.

Tras la muerte del heredero saudí Nayef bin Abdelaziz el 16 de junio de 2012, Salmán fue designado nuevo heredero al trono y viceprimer ministro, sin perder su cargo como titular de defensa.

Salmán heredó el trono el 23 de enero de 2015 tras la muerte del rey Abdalá y ha sido investido como el 7.º rey de Arabia Saudita. El 29 de abril de 2015 se nombró a Adel al Jubeir como Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, siendo la primera persona en ocupar este cargo sin pertenecer a la Casa de Saúd.

En 2017 el rey firma un real decreto para que las mujeres de Arabia Saudita puedan conducir vehículos a partir de 2018.

Cuando el periodista crítico con la monarquía Saudí Jamal Khashoggi desapareció en extrañas circunstancias, el escándalo político sacudió al país y el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sancionar al régimen.

Más de mil personas fueron ejecutadas bajo el reinado de Salman entre 2015 y 2021. "La maquinaria saudita de la pena de muerte engulle niños, manifestantes, mujeres vulnerables del servicio doméstico, 'mulas' que transportan droga sin saberlo y personas cuyo único 'delito' era poseer libros prohibidos o hablar con periodistas extranjeros", dijo Maya Foa, directora de la ONG Reprieve.

Hijos 
Varios de los hijos del rey Salmán también ocupan cargos importantes. Entre ellos está el príncipe Mohamed bin Salmán, actual Príncipe Heredero y Ministro de Defensa, Sultán bin Salmán, quien en la década de 1980 se convirtió en el primer astronauta musulmán en llegar al espacio exterior y ahora es presidente de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita; el príncipe Abdulaziz, viceministro de petróleo; y el príncipe Faisal bin Salmán bin Abdulaziz Al Saúd, gobernador de Medina. 

Otro hijo es el príncipe Turki bin Salmán.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas saudíes 
  Soberano gran maestre de la Orden del Rey Abdulaziz (23/01/2015).
  Soberano gran maestre de la Orden del Rey Faisal (23/01/2015).

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 15/02/1974).
  Comandante de la Orden de la Defensa del Reino [PMN] (Reino de Malasia, 24/01/1982).
 Caballero Gran Cruz de la Orden del León de Senegal (República de Senegal, 01/07/1999).
 Caballero de Segunda Clase de la Orden de la Unidad (República del Yemen, 22/05/2001).
 Caballero Gran Cruz de la Orden Nacional del Níger (República del Níger, 10/05/2015).
 Miembro de Primera Clase de la Orden de la Gran Estrella de Yibuti (República de Yibuti, 18/10/2015).
 Collar de la Orden de la Estrella de Palestina (Estado de Palestina, 30/12/2015).
 Collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos, 17/01/2016).
 Caballero Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito (República de Guinea, 20/03/2016).
 Caballero Gran Collar de la Orden del Nilo (República Árabe de Egipto, 08/04/2016).
 Miembro de la Orden del Estado de la República de Turquía (República de Turquía, 12/04/2016).
 Collar de la Orden de Zayed (Emiratos Árabes Unidos, 03/12/2016).
 Miembro de Primera Clase de la Orden de Isa bin Salmán Al Jalifa (Reino de Baréin, 7/12/2016).
 Gran Collar de la Orden de Mubárak el Grande (Estado de Kuwait, 8/12/2016).
 Gran Collar de la Orden de Kuwait (Estado de Kuwait, 8/12/2016).
 Caballero de la Orden de la Corona del Reino [DMN] (Reino de Malasia, 26/02/2017).
 Miembro de Primera Clase de la Orden de la Estrella de la República de Indonesia (República de Indonesia, 01/03/2017).
 Collar de la Real Orden Familiar de la Corona de Brunéi [DKMB] (Sultanato de Brunéi, 04/03/2017).
 Collar de la Suprema Orden del Crisantemo (Imperio de Japón, 13/03/2017).
 Collar de la Orden de Hussein ibn Ali (Reino Hachemita de Jordania, 28/03/2017).
 Collar de la Orden de la República (República de Sierra Leona, 20/05/2017).
 Miembro de Primera Clase de la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio (Ucrania, 01/11/2017).
 Collar de la Orden de Al-Said (Sultanato de Omán, 12/07/2021).
 Gran Collar de la Orden del Águila Dorada (República de Kazajistán, 24/07/2022).

Ancestros

Véase también 
 Derechos humanos en Arabia Saudita
 Eponimia luego de nombrado el rey Saudi, en inglés.
 Wahabismo

Referencias

Enlaces externos 
 
 Biografía de Salmán bin Abdulaziz por CIDOB

Nacidos en Riad
Reyes de Arabia Saudita
Casa de Saúd
Monarcas reinantes
Estrella de la República de Indonesia
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Orden del Nilo
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio
Primeros ministros de Arabia Saudita
Políticos de Arabia Saudita del siglo XX
Políticos de Arabia Saudita del siglo XXI